162173 Ryugu – asteroide della fascia principale.
 Ryugu Planitia – una struttura geologica della superficie di Tritone.
 Ryūgū-jō – nella mitologia giapponese, il palazzo sottomarino di Ryūjin.
 Rena Ryūgū – personaggio dell'anime e manga Higurashi no naku koro ni.